Le nom de diocèse de Hamilton correspond à trois diocèses catholiques :
 Diocèse de Hamilton (Ontario) ;
 Diocèse de Hamilton (Bermudes) ;
 Diocèse de Hamilton (Nouvelle-Zélande).

Voir aussi 
 Hamilton